Мудрецов (Мудрецова) — русская фамилия.

Известные носители:
 Мудрецов, Анатолий Николаевич (род. 1944) — художник.
 Мудрецов, Валентин Фёдорович (1922—2008) — полковник Советской Армии, Герой Советского Союза.
 Мудрецов, Станислав Александрович (род. 1941) — художник.

 Мудрецова, Инна Семёновна (1918—2000) — женщина-снайпер Великой Отечественной войны.

См. также 
 Мудрец
 Мыдрец